Второ́й фронт:

 «Второй фронт» — в советской историографии условное наименование боевых действий в Западной Европе, в первую очередь второго их периода, начавшегося с высадки союзников в Нормандии в июне 1944 года.
 «Второй фронт» — художественный фильм совместного российско-американского производства (2005).
 «Второй фронт» — альбом группы Агата Кристи (1988).
 разговорное именование советскими солдатами тушёного консервированного мяса, поставляемого в годы войны в СССР по ленд-лизу союзниками.
 Второй национальный фронт Эскамбрая — кубинское повстанческое движение 1957—1965.